Existen tres organizaciones denominadas Fedecámaras, una en Argentina,  otra en Venezuela, y otra en Costa Rica

 Fedecámaras (Argentina), una organización patronal de tendencia política de izquierda.
 Fedecámaras (Venezuela), Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela.
 Fedecámaras (Costa Rica), Federación de Cámaras Comercio de Costa Rica.